Alt-Tegel steht für:
 das alte Dorf in Berlin-Tegel

Alt-Tegel heißen dort insbesondere: 
 der U-Bahnhof Alt-Tegel
 die Dorfkirche Alt-Tegel
 die Straße Alt-Tegel

Alt-Tegel heißt ein Schiff:
 Alt-Tegel (Schiff, 1926)